Ниже представлен спи́сок вице-президе́нтов Индоне́зии. Должность вице-президента Республики Индонезия () введена сразу после провозглашения независимости Индонезии. Вице-президент является вторым лицом в государственной иерархии после президента. В соответствии с Конституцией Индонезии, принятой в 1945 году, президент и вице-президент избирались на сессии парламента — Народного консультативного конгресса; с 2004 года президент и вице-президент избираются всенародным голосованием. В случае смерти или отставки президента вице-президент заменяет его на посту главы государства. Нынешний вице-президент Индонезии — Юсуф Калла, вступил в должность 20 октября 2014 года; ранее был вице-президентом в 2004—2009 годах. В 2019 году вице-президентом избран Мааруф Амин, он вступит в должность 20 октября 2019 года.

Условные обозначения:

См. также 
 Список президентов Индонезии
 Список премьер-министров Индонезии
 Список министров иностранных дел Индонезии

Примечания 
  Хатта объявил о своей отставке ещё 26 июля 1956 года, однако официально покинул пост вице-президента только 1 декабря. Причиной отставки Хатты стали его разногласия с президентом Сукарно по вопросам внутренней политики.
  После отставки Хатты Сукарно не назначил его преемника. В течение 16 лет пост вице-президента оставался вакантным.
  В 1978 году Хаменгкубувоно IX был повторно выдвинут на пост вице-президента, однако отказался принять номинацию, объяснив это проблемами со здоровьем.
  После отставки Сухарто Хабиби стал президентом до проведения новых выборов. В этот период должность вице-президента была вакантной.
  После того, как президенту Абдуррахману Вахиду был объявлен импичмент, новым президентом, в соответствии с конституцией, стала вице-президент Мегавати Сукарнопутри.
  Сусило Бамбанг Юдойоно и Юсуф Калла стали соответственно первым президентом и первым вице-президентом, избранными всенародным голосованием.
  В 2014 году Юсуф Калла стал первым вице-президентом, занимавшим эту должности при двух разных президентах.
  Мааруф Амин избран вице-президентом на выборах 2019 года. Его инаугурация планируется на 20 октября 2019 года.

Источники

Литература 
 .
 .
 .
 .
 .
 

Индонезия
Вице-президенты